TZ steht als Abkürzung für:

 Tansania nach dem ISO-Ländercode 3166
 Tauber-Zeitung, eine Regionalausgabe der Fränkischen Nachrichten
 Technischer Zug, Basiseinheit des Technischen Hilfswerks
 Technisches Zeichnen
 Teilzeit oder Teilziffer oder Textziffer, siehe auch Abkürzungen/Gesetze und Recht
 Thrombinzeit in der Labordiagnostik, siehe Plasmathrombinzeit
 ATA Airlines (USA), US-amerikanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Mali, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen

TZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Nordirland: Belfast
 Norwegen: Førde in der Provinz Sogn og Fjordane

Tz. steht in der Literatur für:
 Textziffer, siehe Randnummer

tz steht für:
 tz (Tageszeitung), eine Boulevardzeitung aus München
 Ꜩ («tz»), Ligatur des lateinischen Grundalphabets
 tz database (timezone), siehe Zeitzonen-Datenbank

.tz steht als Abkürzung für:
 .tz, Top-Level-Domain von Tansania

Abkürzung